Die TFF 2. Lig 2012/13 ist die 42. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde im August 2012 mit dem 1. Spieltag begonnen und endet im Mai 2013 mit dem 32. Spieltag. Am 31. Mai 2013 endete die Saison 2012/13 mit dem Play-off-Finale.

Austragungsmodus 
In der Saison 2012/13 wurde die TFF 2. Lig wie in der Vorsaison in zwei Gruppen unterteilt. Es spielen jeweils 17 Mannschaften in der „weißen Gruppe“ (beyaz grup) und der „roten Gruppe“ (kirmizi grup) um den Aufstieg in die TFF 1. Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die viertklassige TFF 3. Lig. Die Einteilung der Mannschaften in die jeweiligen Gruppen wurde per Auslosung bestimmt. Die Auslosung fand am 27. Juni 2012 in der türkischen Hauptstadt Ankara statt.

Die Tabellenersten beider Gruppen steigen direkt in die höhere TFF 1. Lig auf. Die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis fünf beider Gruppen nehmen an den Play-Offs teil, wo der dritte Aufsteiger per K.-o.-System bestimmt wird. Die Play-Offs werden in einer für alle teilnehmenden Mannschaften neutralen Stadt ausgetragen und fangen mit den Viertelfinalbegegnungen an. Dabei tritt der Tabellenzweite der einen Gruppe gegen den Tabellenfünften der anderen Gruppe und der Tabellendritte der einen Gruppe gegen den Tabellenvierte der anderen Gruppe an. Jede K.-o.-Runde wird durch eine Begegnung ausgetragen.

Da die Liga zur kommenden Saison auf zwei Gruppen mit jeweils 18 Mannschaften erweitert werden sollte, stiegen je Gruppe statt der üblichen drei Letztplatzierten diese Saison nur zwei Letztplatzierten ab. Für die insgesamt vier Absteiger der TFF 2. Lig stiegen aus der TFF 3. Lig sechs Mannschaften auf, wodurch die Gesamtmannschaftszahl von 34 auf 36 anstieg.

Ausländerplätze 
In der TFF 2. Lig sind ausländische Spieler nicht spielberechtigt. Mannschaften die von der TFF 1. Lig abgestiegen sind, können ihre ausländischen Spieler an Vereine der oberen Ligen ausleihen.

Teilnehmerzusammensetzung 
Zu Saisonbeginn sind zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 25 Mannschaften die drei Absteiger aus der TFF 1. Lig Giresunspor, Sakaryaspor, Istanbul Güngörenspor und die sechs Aufsteiger aus der TFF 3. Lig İnegölspor, Bayrampaşaspor, Kahramanmaraşspor, Hatayspor, Nazilli Belediyespor und Tarsus İdman Yurdu hinzugekommen.

Saisonverlauf

Ligaphase 
Balıkesirspor aus Gruppe Weiß gelang am 30. Spieltag durch ein 1:0-Sieg über den direkten Verfolger İnegölspor die Meisterschaft und damit der direkte Aufstieg in die TFF 1. Lig. Damit kehrte der Verein nach 16-jähriger Abwesenheit wieder in die zweithöchste türkische Spielklasse zurück.

Çamlıdere Şekerspor aus Gruppe Weiß misslang am 30. Spieltag durch ein 0:0-Unentschieden gegenüber Yeni Malatyaspor der Klassenerhalt, der Verein stieg damit nach acht Jahren wieder in die TFF 3. Lig ab. Am 28. Spieltag verpasste Sakaryaspor durch eine 2:4-Niederlage gegen Pendikspor endgültig die Chance des Klassenerhalts und stieg damit das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte in die TFF 3. Lig ab.

Play-Off-Phase 
Die Termine und der Austragungsort der Play-Off-Spiele wurde am 20. Mai 2013 festgelegt. Dabei wurde auch Einteilung der Play-Off-Spiele wurde per Losverfahren bestimmt.

Besondere Vorkommnisse 
 Konya Şekerspor fusionierte im Juli 2012 mit dem Zweitligisten Konyaspor zu Torku Konyaspor. Die Wettbewerbsrechte von Konya Şekerspor in der TFF 2. Lig wurden nicht aufgegeben. Stattdessen wurde der Verein in Anadolu Selçukluspor umbenannt und wird in Zukunft als Nebenmannschaft Torku Konyaspors in der 2. Lig auflaufen. Außerdem änderten die Vereine Beypazarı Şekerspor und Bugsaşspor ihre Namen in Çamlıdere Şekerspor bzw. in Polatlı Bugsaşspor um.

 Die Saison beendete Polatlı Bugsaşspor als Tabellendritter und qualifizierte sich somit für die Play-Off-Phase der TFF 2. Lig. Da für die Spielzeit 2013/14 Ankaraspor, der Mutterverein von Bugsaşspor, die Teilnahme an der TFF 1. Lig gerichtlich erzwang und Bugsaşspor selbst theoretisch ebenfalls in diese Liga aufsteigen könnte, verlangte der türkische Fußballverband von Polatlı Bugsaşspor seine Beziehung zu Ankaraspor zu erklären. So wollte der Verband ermitteln, ob die alten Beziehungen zu Ankaraspor noch bestanden. Hintergrund dieser Ermittlung war eine Verordnung des nationalen Fußballverbandes, wonach keine in Beziehung stehende Vereine in einer Liga teilnehmen durften. Nachdem Bugsaşspor der Aufforderung nicht ausreichend nachkam, erklärte der Verband die alten Beziehungen zu Ankaraspor als vorhanden und verweigerte Bugsaşspor die Teilnahme an den Play-Offs. Stattdessen nahm mit Nazilli Belediyespor der 6. Platzierte an den Play-Offs teil. Ein Einspruch von Bugsaşspor auf dieses Urteil wurde abgewiesen.

Mannschaften 2012/13

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Play-offs 
Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für beide Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenliste, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste. Tore die in der Relegationsphase der Saison erzielt wurden, wurden in der Torschützenliste nicht berücksichtigt.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Spor Toto 2. Lig Saison 2012/13 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Spor Toto 2. Lig Saison 2012/13 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

2012/13
Fußballsaison 2012/13